El nombre Iglesia de la Inmaculada, así como las variantes Iglesia de la Inmaculada, Iglesia de la Concepción, Iglesia de la Purísima Concepción e Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, designa varios edificios de la Iglesia católica, catalogados como templos, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, madre de Jesús. Según el dogma de la Inmaculada Concepción, María, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer instante de la creación de su alma, estuvo libre de todo pecado o mancha de pecado.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Iglesia de la Inmaculada Concepción en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires
 Iglesia de la Inmaculada Concepción en Constitución, Ciudad de Buenos Aires
 Iglesia de la Inmaculada Concepción en Malligasta, provincia de La Rioja, Monumento Histórico Nacional

en Azerbaiyán 
 Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Müqəddəs Duxtəri-Məryəmin Bakirə Hamiləliyi şərəfinə kilsə), antiguo templo en la ciudad de Bakú

en Brunéi
 Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Seria

en Chile 
 Iglesia de la Virgen de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Guallatire
 Iglesia de la Virgen de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Putani
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Vicuña
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Angol
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Santiago

en Colombia 
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en el municipio de Jardín, Antioquia
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en el municipio de Caramanta, Antioquia
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en el municipio de Caucasia, Antioquia
 Iglesia de la Inmaculada Concepción templo en la ciudad de Manizales, Caldas
 Iglesia de la Concepción templo en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Valledupar, Cesar

en España 
† Parroquia de la inmaculada concepción en la localidad de , en la provincia de ciudad real

Iglesia de la Inmaculada Concepción, iglesia en la localidad de Trescasas, en la provincia de Segovia
Iglesia de la Inmaculada Concepción, iglesia en la localidad de Castromote, en la provincia de Valladolid
Iglesia de la Inmaculada Concepción, iglesia en la localidad de Herencia, en la provincia de Ciudad Real
Iglesia de la Purísima Concepción, iglesia en la localidad de Albacete, en la Provincia de Albacete
 Iglesia Matriz de la Inmaculada Concepción, iglesia en la localidad de Agaete, en la Provincia de Las Palmas
 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (Granja de Torrehermosa), templo en la localidad de Granja de Torrehermosa, provincia de Badajoz
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Anna, provincia de Valencia
 Iglesia de la Inmaculada Concepción (B.I.C. 23/02/1983), templo en la localidad de Becedas, provincia de Ávila
 Iglesia de la Concepción, templo en la localidad de Daimalos, provincia de Málaga
 Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, templo en la localidad de Écija, provincia de Sevilla
 Iglesia de la Purísima Concepción, templo en la localidad de Elorrio, provincia de Vizcaya
 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, templo en la localidad de Espinosa de Henares, provincia de Guadalajara
 Iglesia de la Concepción, templo en la ciudad de Huelva, provincia de Huelva
 Iglesia de la Concepción, templo en la localidad de La Orotava, provincia de Santa Cruz de Tenerife
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la aldea de La Vereda, en la provincia de Guadalajara
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Lecrín, provincia de Granada (B.I.C)
Iglesia Parroquial de la Inmaculada, en la localidad de La Malahá, provincia de Granada
Iglesia de la Inmaculada, templo en la localidad de Linares de Mora, provincia de Teruel
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, templo en la localidad de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife
Iglesia de la Concepción, templo en la localidad de Pinos del Valle, provincia de Granada
Iglesia de la Purísima Concepción (B.I.C.), templo en la ciudad de Salamanca, provincia de Salamanca
Iglesia de la Concepción, templo en la localidad de San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife
Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de San Pedro de Latarce, provincia de Valladolid
Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de San Valladolid, provincia de Valladolid
Iglesia de la Concepción, templo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife
Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Sesga, municipio de Ademuz, en la provincia de Valencia
Iglesia de la Inmaculada, templo en el municipio de San Vicente del Raspeig, en la provincia de Alicante
Ermita de la Purísima Concepción (B.I.C.), templo en la localidad de San Vicentejo (Condado de Treviño), en la provincia de Burgos
Iglesia de la Concepción, templo en la localidad de Sot de Ferrer, provincia de Castellón
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, templo en la localidad de Valverde, provincia de Santa Cruz de Tenerife
Iglesia de la Purísima Concepción, templo en la localidad de Aldeaquemada, en la provincia de Jaén
Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Burgos, en la provincia de Burgos
Iglesia de la Purísima Concepción, iglesia en la localidad de Las Navas de la Concepción, en la Provincia de Sevilla

en Estados Unidos
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Chicago

en Estonia
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Tartu

en Francia
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la  isla de Marie-Galante

en India
 Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Goa

en Italia 
Chiesa dell'Immacolata
 Iglesia de la Inmaculada (Complesso e Chiesa dell'Immacolata), templo en la ciudad de Nápoles
 Iglesia de la Inmaculada y San Vicente (Chiesa dell'Immacolata e San Vincenzo), templo en la ciudad de Nápoles
 Iglesia de la Inmaculada (Chiesa dell'Immacolata), templo en la localidad de Modugno, Bari

en Marruecos 
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, máximo templo en la ciudad de Tánger.

en México 
 Iglesia de la Purísima, templo en la Ciudad de México
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, máximo templo en la ciudad de Córdoba, Veracruz
 Iglesia de la Purísima, templo en la ciudad de Yurecuaro, Michoacán
 Parroquia de la Inmaculada Concepción (Real de Minas, Zacualpan Estado de México) Iglesia Católica, máximo Templo en la Villa de Zacualpan, México
 Templo de la Inmaculada Concepción Villahermosa, Tabasco. Iglesia construida originalmente en 1880. La iglesia más antigua de la ciudad
 Iglesia de la Purísima Concepción, templo en la villa de Álamos, Sonora
 Templo de la Purísima Concepción, templo de la ciudad de Caborca, Sonora.

en Perú 
 Iglesia de la Concepción, templo en la ciudad de Cajamarca .
 Iglesia de la Concepción, templo en la ciudad de Lampa
Iglesia de la Inmaculada, templo en la ciudad de Huancayo

en Unión Soviética
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Perm.
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la ciudad de Smolensk

en Uruguay 
 Catedral de la Inmaculada Concepción, catedral en la localidad de Minas
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Rivera
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, templo en la localidad de Pando.

en Venezuela 
 Iglesia de la Inmaculada Concepción de María, iglesia en la ciudad de Caracas.